Le Buffet hanté est la vingt-troisième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle a été publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981